La Palau Fall League 2012 fue la novena edición de la Liga de fútbol de Palaos, organizada por la Asociación de fútbol de dicho país.

Los partidos se disputaron el día domingo, y no el sábado como lo fue en el torneo anterior. Además, el campeonato fue de dos ruedas, añadiendo así más encuentros a la competición.

Equipos participantes 

 Belau Kanu Club
 Kramers FC
 Mason's Taj

 New Stars F. C.
 Team Bangladesh

Fase Regular

Clasificación 

Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol

Play-offs

Campeón

Referencias

Enlaces externos 
 Calendario de la competición

Temporadas de la Liga de fútbol de Palaos
Palaos en 2012
Palaos en 2013
Fútbol en 2012
Fútbol en 2013